Talgo
 Talgo – sistema di carrozze ferroviarie e treni a carrelli non convenzionali, realizzato da Patentes Talgo S.A.
 Patentes Talgo S.A. – Società spagnola produttrice di materiale ferroviario